Валя-Сасулуй () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Шона.
 Валя-Сасулуй () — село в Румунії, у повіті Муреш. Входить до складу комуни Козма.